Муи́зза () — кошка, которая приписывается пророку Мухаммаду. Скорее всего у Мухаммада не было кошки. Как отмечают многие специалисты в шариатских науках, они не смогли найти источники, которые бы указывали на существование данной кошки.

«Возвеличивающая» — одно из возможных значений данного имени.

Хадисы подтверждают, что кошка является чистым животным (не наджасом), а потому прикосновение к ней не портит омовение.

Согласно легенде, когда кошка уснула на рукаве сложенного рядом халата, Мухаммад предпочёл отрезать кусок от рукава, чтобы не тревожить её сон. Во время проповедей Мухаммада Муизза часто лежала у него на коленях. Однако специалист в области хадисов (преданий) Мулла Али аль-Кари указывает, что известная история о том, что кошка села на подол одежды пророка и уснула, а когда он захотел встать, то отрезал кусок одежды, чтобы не разбудить кошку, — не имеет основы.

Также из недостоверных сообщений про кошек считается легенда, где кошка однажды спасла жизнь  Мухаммада, убив змею, которая забралась в рукав и собиралась его ужалить.

См. также 
 Список знаменитых кошек

Источники

Ссылки 
 Cats in Islamic Culture
 Сэм Столл «100 кошек, которые изменили цивилизацию»

Знаменитые кошки
Мухаммед